Санта Тринидад има више значења:

 Санта Тринидад (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Тринидад (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тринидад (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Тринидад (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Тринидад (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Тринидад (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Тринидад, Умберто Кастиљо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Тринидад (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Тринидад (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику